Андре́й Аки́мов:
 Акимов, Андрей Александрович (1888—1916) — русский футболист.
 Акимов, Андрей Игоревич (род. 1953) — советский и российский банкир.